Не́дря — українське прізвище. Відомі носії:

 Недря Кирило Михайлович (* 1985) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Недря Тетяна Володимирівна — український краєзнавець.

Українські прізвища